Американская лошадь года США () — самое престижное звание для лучших чистокровных верховых скаковых лошадей в США. Присваивается с 1887 года.

История 
Звание «Американская лошадь года» присваивается в США с 1887 года лошадям, независимо от их возраста, показавшим самые выдающиеся качества на скачках во время текущего календарного года. Официальное голосование за кандидата на звание Лучшей лошади года не начиналось до 1936 года, когда американская газета Daily Racing Form (DRF, Чикаго) впервые начала выбирать Лошадь года. 
В 1950 году, американская ассоциация Thoroughbred Racing Associations of North America (TRA) ввела своё собственное звание и награду Horse of the Year award. В результате были выбраны сочемпионы в 1949, 1952, 1957, 1965 и 1970 годах.

Рекорды 
Наибольшее число побед для лошадей:
 5 — Kelso (1960, 1961, 1962, 1963, 1964)
 3 — Forego (1974, 1975, 1976)

Наибольшее число побед для тренера:
 8 — James G. Rowe, Sr. (1896, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1913, 1915)

Наибольшее число побед для владельца:
 6 — Calumet Farm (1941, 1942, 1944, 1947, 1948, 1949)

Победители последних лет

См. также 
 Большой Всероссийский приз (Дерби)
 Степные скачки (2006)
 Степные скачки (2007)
 Japan Cup
 Список символов штатов США (лошади)

Примечания

Ссылки 
 The Eclipse Awards at the Thoroughbred Racing Associations of America, Inc.
 The Bloodhorse.com Champion’s history charts
 Raceday 360 Wire > Posts about Horse of the Year
 Ипподром

Лошадиные скачки
Спортивные призы и награды
Конный спорт в США